Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1993 среди юношей до 16 лет начался 16 сентября 1992 года и закончился 10 марта 1993 года. 32 сборные были разбиты на 15 групп (13 групп из двух команд и две группы из трёх). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол